

Cinema 
 Elizabethtown – film del 2005 diretto da Cameron Crowe

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Elizabethtown – capoluogo della Contea di Bladen, Carolina del Nord
 Elizabethtown – capoluogo della Contea di Hardin, Illinois
 Elizabethtown – città della Contea di Bartholomew, Indiana
 Elizabethtown – capoluogo della Contea di Hardin, Kentucky
 Elizabethtown – primo nome di Elizabeth, capoluogo della Contea di Union, New Jersey
 Elizabethtown – città della Contea di Essex, New York
 Elizabethtown – borough della Contea di Lancaster, Pennsylvania
 Elizabethtown –  città fantasma statunitense nello stato del Nuovo Messico
 Elizabethtown – census-designated place statunitense nello stato dell'Ohio